Ana Nova, também conhecida como Tara Young (Magdeburgo, 5 de junho de 1975) é uma atriz pornográfica alemã. Se mudou para Berlim em sua adolescência. Após completar dezoito anos de idade, começou a trabalhar como modelo e fazer striptease. Em 2000, deu um passo ao euro-hardcore. Ela viajou por toda a Europa, mas quando fez sua primeira viagem aos Estados Unidos conheceu outros artistas do cinema adulto, e percebeu que poderia ganhar mais dinheiro fazendo filme pornô no país. Ela se mudou para Los Angeles, e estreou em 2002.

Prêmios e indicações 
 2001: Venus Award – Best New Female Starlet (Alemanha)
 2004: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2004: AVN Award – Best Three-Way Sex Scene (Video) – Ass Stretchers (com Julie Night e Mr. Pete) — indicada

Ligações externas 
 
 

Atores pornográficos da Alemanha
Naturais de Magdeburgo